Лома Назарено има више значења:

 Лома Назарено (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Назарено (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику